113 může být:

 113 (číslo) – přirozené číslo
 113 – rok
 113 př. n. l. – rok
 Silnice II/113 – silnice II. třídy od silnice I/12 u Českého Brodu – Mukařov – Ondřejov (odpojení) – Vlašim (napojení na silnici II/112)
 STS-113 – let raketoplánu Endeavour k Mezinárodní vesmírné stanici